Noisy ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

 Noisy-le-Grand, Gemeinde im Département Seine-Saint-Denis
 Noisy-le-Roi, Gemeinde im Département Yvelines
 Noisy-le-Sec, Gemeinde im Département Seine-Saint-Denis
 Noisy-Rudignon, Gemeinde im Département Seine-et-Marne
 Noisy-sur-École, Gemeinde im Département Seine-et-Marne
 Noisy-sur-Oise, Gemeinde im Département Val-d'Oise

Kantone:
 Kanton Noisy-le-Grand im Département Seine-Saint-Denis
 Kanton Noisy-le-Sec im Département Seine-Saint-Denis